Стадионы в различных городах:

 Старт (стадион, Нижний Новгород)
 Старт (стадион, Реутов)
 Старт (стадион, Саранск)